Le psaume 97 peut désigner :
 le psaume 97 (96) : psaume 97 selon la numérotation hébraïque, psaume 96 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 98 (97) : psaume 98 selon la numérotation hébraïque, psaume 97 selon la numérotation grecque.